

Fumetto 
 Crimson – serie a fumetti creata da Humberto Ramos e Brian Augustyn per la Wildstorm
 Crimson – personaggio dei fumetti Wildstorm
 Crimson – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Crimson – album degli Edge of Sanity del 1996
 Crimson – album dei Sentenced del 2000
 Crimson – album degli Alkaline Trio del 2005

Pseudonimi 
 Crimson – ring name del wrestler Tommy Mercer

Altro 
 Crimson – nome inglese del colore crèmisi